Laga (Highland), een dorp in Schotland
Laga Bay, een baai bij dit dorp
 Monti della Laga, een bergketen in Italië
 Nationaal park Gran Sasso e Monti della Laga, een natuurpark in de omgeving van deze bergketen
 D.S.R.V. Laga, een studentenroeivereniging uit Delft
 Laga (dictrict), een subdistrict van Baucau (district) in Oost-Timor
 Laga (stad), een stad in het district Baucau
 LaGa (evenement) (Landesgartenschau), een Duitse jaarlijkse tentoonstelling voor hobbytuiniers
 Laga (strand), een strand in de Baskische stad Ibarrangelu
 Laga, een producent van vloerbedekking waar Piet Zwart zijn eerste typografische opdrachten van kreeg.

Personen
 P.G. Laga, een Belgisch geoloog
 Mike Laga (1960), een voormalig Amerikaans honkballer, eerste honkman